Alfred Klingler – pallamanista tedesco
 August Klingler – calciatore tedesco
 David Klingler – ex giocatore di football americano statunitense
 Werner Klingler – regista e attore tedesco